Manuel da Silveira Machado (bef.1730 Vila Nova de São Roque, Ilha do Pico, Açores - 14 de Novembro 1758) filho de Francisco Jorge Machado Fagundes que nasceu after 1670 e de Isabel do Rosário de Bettencourt, da familia nobre dos Bettencourts.

Casou com Maria Thereza de Jesus de Simas (30 de Outubro 1722 Vila Nova de São Roque, Ilha do Pico, Açores – 10 de Janeiro 1792 Lajes do Pico, Açores) e tiveram:

 Francisco da Silveira Carolo que casou 25 de agosto de 1771 com Catarina Thomazia Luisa Furtado de Mendonça (27/28 de Dezembro 1743 Horta, Ilha do Faial, Açores – NN) e foram os pais de Clara Mariana da Silveira Carolo (ca.1765 - 3/5 de Janeiro 1833 Ilha da Horta, Açores)que casou com João Aurélio Ramos da Silveira, Sargento-mór das Milicias da Horta nos Açores, e de este casal descendem os Silveira Ramos. 
 Tomé Cardoso Machado da Silveira de Bettencourt e Simas (22 de Novembro 1753 Lajes do Pico, Açores – 22 de Janeiro 1832 Lajes do Pico) e casou em 1791 com Inácia Joaquina Soares de Noronha (1 de Abril]] 1766 Horta, Açores – NN)

Sobre o sobrenome Silveira Carolo:
Gazeta de Lisboa n°194, Thursday 18.8.1814 menciona um António Manoel da Silveira Carolo ter recebido a medalha de Cavaleiro da Ordem de Christo. Ele era Cónego da Sé de Angra nos Açores.

Existe um documento de 17 de Outubro 1809 no Instituto de Investigação Científica Tropical, Rua da Junqueira, nº. 86 - 1º, 1300-344, em Lisboa, Portugal e com o titulo 'Requerimento de Manoel Chrisostomo da Silveira Carolo', escrito pelo dito Manoel Chrisostomo da Silveira Carolo'. O catalogo numero: AHU_ACL_SEMU_01,Cx.67,D.24

Uma familia Carolo vivia na Póvoa de Rio de Moinhos em Castelo Branco no século XVII. No princípio do século XVIII o sobrenome Carolo deixou de existir e os descendentes desta família usava os sobrenomes Franco e Folgado.

Nobiliário da Ilha Terceira de Eduardo de Campos de Castro de Azevedo Soares, editado em 1944, por Fernando Machado e Camp. Porto.

Naturais dos Açores
Militares dos Açores